Los Produ Awards (en español: Premios Produ) son una distinción otorgada anualmente a las mejores producciones televisivas de toda América Latina. Se entregan 39 premios por áreas de actividad televisiva. Los premios fueron creados por Produ, una organización proveedora de contenido para los profesionales de la televisión, la publicidad y la tecnología en Latinoamérica, España y el mercado hispano en Estados Unidos en alianza con MIP Cancún. La sede de los premios está ubicada en Hotel Moon Palace en Cancún, México.

Categorías 
A partir del 2019, los Produ Awards se encuentran dividos en 3 categorías (Contenido, Talento y Mercado) que a su vez incluyen las siguientes subcategorías:

 Cápsulas
 Miniserie (máximo 8 episodios)
 Serie corta (episodios de máximo 10 minutos de duración)
 Serie (máximo 22 episodios)
 Superserie*
 Telenovela*
 Telenovela en idioma extranjero
 Formato latino (no guionado)
 Formato extranjero (no guionado)
 Serie infantil juvenil
 Programa infantil
 Programa informativo
 Programa deportivo
 Documental
 Tema musical de programa
 Apertura/Títulos de programa
 Doblaje de programa

 Director(es) - de serie, superserie o telenovela
 Director(es) - de serie corta
 Directores(es) (no guionado)
 Productor(es) - de serie, superserie o telenovela
 Productor(es) (no guionado)
 Showrunner(es) - de serie, superserie o telenovela
 Escritor(es) - de serie, superserie o telenovela
 Director(es) de Fotografía - de serie, superserie o telenovela
 Compositor(es) musical
 Actriz principal - de serie, superserie o telenovela
 Actor principal - de serie, superserie o telenovela
 Actriz de reparto - de serie, superserie o telenovela
 Actor de reparto - de serie, superserie o telenovela
 Actriz revelación - de serie, superserie o telenovela
 Actor revelación - de serie, superserie o telenovela
 Presentadora de TV
 Presentador de TV
 Estrella digital/Influencer

 Responsabilidad social: premio al mejor contenido o campaña con componentes de responsabilidad social corporativa o que promueva un cambio social.
Branded content: premio al mejor contenido financiado o producido por un anunciante para posicionar su marca pudiendo ser este contenido audiovisual de ficción, entretenimiento o de cualquier tipo.
Estrategia de lanzamiento de contenido: premio al canal o plataforma que haya implementado la mejor estrategia integral, utilizando distintos medios (Plataformas/Networks/Broadcast/Vía Pública/ POP/Redes Sociales) para lanzar un contenido específico audiovisual pudiendo ser este de ficción, entretenimiento o de cualquier tipo.
 Contenido con mejor estrategia digital: premio a la mejor estrategia de redes sociales y de complemento digital de un contenido pudiendo ser este de ficción, entretenimiento o de cualquier tipo.

Ceremonias y ganadores 
La siguiente tabla muestra los ganadores en las principales categorías: mejor serie, superserie, telenovela, actor principal, actriz principal, actor de reparto y actriz de reparto.

Véase también 
Premios Platino

Referencias

Enlaces externos 
Sitio Web Oficial

Premios de América Latina
Premios de televisión